Бојан Ђорђевић се односи на:
Бојан Ђорђевић (историчар) (1965-), историчар књижевности, научни сарадник.
Бојан Ђорђевић (фудбалер) (1984-), српски фудбалер.
Бојан Ђорђевић (одбојкаш) (?-), српски одбојкаш.